

Astronomia
 11911 Angel – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Angel – film del 1982 diretto da Neil Jordan
 Angel Killer (Angel) – film del 1984 diretto da Robert Vincent O'Neill
 Angel - La vita, il romanzo (Angel) – film del 2007 diretto da François Ozon

Geografia 
 Angel – quartiere di Londra facente parte del London Borough of Islington
 Angel – stazione della metropolitana di Londra, sulla Northern Line

Televisione 
 Angel – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri e del suo spin-off  Angel
 Angel – serie televisiva statunitense, spin-off di Buffy l'ammazzavampiri
 L'angelo custode (Angel) – episodio della prima stagione di Buffy l'ammazzavampiri

Fumetti 
 Angel – serie di fumetti ispirati all'omonima serie televisiva

Letteratura 
 Angel – romanzo di Elizabeth Taylor del 1957
 Angel (Angel Time) – romanzo di Anne Rice del 2009
 Angel - Anche gli angeli si innamorano – romanzo di Cristina Garavaglia del 2015

Musica

Gruppi 
 Angel – gruppo musicale statunitense

Album 
 Angel – album degli Angel del 1975
 Angel – album degli Ohio Players del 1977
 Angel – album di Kevin Eubanks del 2003

Singoli brani 
 Angel – singolo di Jimi Hendrix del 1971
 Angel – singolo di Aretha Franklin del 1973
 Angel – singolo dei Fleetwood Mac del 1980
 Angel – singolo di Anita Baker del 1983
 Angel – singolo di Madonna del 1985
 Angel – singolo di Angela Winbush del 1987
 Angel – singolo degli Aerosmith del 1988
 Angel – singolo degli Eurythmics del 1990
 Angel – singolo di Jon Secada del 1993
 Angel – singolo degli A-ha del 1993
 Angel (Ladadi O-Heyo) – singolo dei Jam & Spoon del 1995
 Angel – singolo di Sarah McLachlan del 1997
 Angel – singolo dei Massive Attack del 1998
 Angel – brano musicale di Lionel Richie del 2000
 Angel – brano musicale dei Two Tricky del 2001
 Angel – singolo di Shaggy del 2001
 Angel – singolo di Belinda del 2004
 Angel – singolo dei The Corrs del 2004
 Angel – brano musicale di Chiara Siracusa
 Angel – brano musicale dei Judas Priest del 2005
 Angel – singolo di Pharrell Williams del 2006
 Angel – singolo di Alicja Boratyn del 2007
 Angel – singolo di Natasha Bedingfield del 2008
 Angel – singolo di Kate Voegele del 2009
 Angel – singolo di Akon del 2010
 Angel – singolo dei 77 Bombay Street del 2012
 Angel – singolo di Sarah Brightman del 2012
 Angel – brano musicale dei Fifth Harmony del 2017
Angel – brano musicale dei Timoria del 2018
 Angel – singolo dei Leprous del 2019
 Angel – singolo di Chanmina del 2020

Numismatica 
 Angel – nome di alcune monete medioevali

Onomastica 
 Angel – forma bulgara, macedone e inglese del nome proprio italiano maschile Angelo, e forma inglese del femminile Angela

Persone 
 Jack Angel – attore, doppiatore e conduttore radiofonico statunitense

Videogiochi 
 Angel – personaggio della serie Tekken

Altro 
 Angel – profumo dello stilista Thierry Mugler
 Angel – pseudonimo di Jennifer James, attrice pornografica statunitense

Pagine correlate 
 Angela (disambigua)
 Angeli
 Angelo (disambigua)
 Angels
 The Angel

Altri progetti